Royle ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Familienname Royle ist ursprünglich abgeleitet von dem altenglischen Ortsnamen ryge hyll (rye hill) mit der Bedeutung „Roggenhügel“.

Namensträger 
 Aaron Royle (* 1990), australischer Duathlet und Triathlet
 Amanda Royle (* 1962), britische Schauspielerin
 Anthony Royle, Baron Fanshawe of Richmond (1927–2001), britischer Politiker
 Carol Royle (* 1954), englische Schauspielerin
 Charles Royle, Baron Royle (1896–1975),  britischer Unternehmer und Politiker
 Derek Royle (1928–1990), britischer Schauspieler
 Jane Royle (1932–2010), britische Maskenbildnerin
 Joe Royle (* 1949), englischer Fußballspieler und -trainer
 John Forbes Royle (1798–1858), britischer Botaniker und Arzt
 Lancelot Royle (1898–1978), britischer Geschäftsmann
 
 Paul Royle († 2015), australischer Luftwaffenpilot und Weltkriegsveteran
 Roger Royle (* 1939), britischer Priester und Fernsehmoderator
 Selena Royle (1904–1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Vernon Royle (1854–1929), englischer Cricket-Nationalspieler

Siehe auch 
 Royle-Pfeifhase
 Roil

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Englischer Personenname